Härlunda landskommun kan avse:
Härlunda landskommun, Småland
Härlunda landskommun, Västergötland